Guernica steht für:

 die Stadt Gernika im spanischen Baskenland
 eine Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 ein Gemälde von Pablo Picasso, siehe Guernica (Bild)
 einen Film von Emir Kusturica, siehe Guernica (Film)
 eine Skulptur von René Iché
 ein Lied der amerikanischen Band Brand New
 (2293) Guernica, Asteroid
 einen Film von Koldo Serra, siehe Guernica (2016)

Siehe auch:
 Luftangriff auf Guernica